La Ville fantôme peut désigner :

Bande dessinée 

 La Ville fantôme,  mettant en scène le personnage de Lucky Luke, sorti en 1965 ;
 La Ville fantôme,  tome de la série de bande dessinée Mélusine.

Téléfilm 

 La Ville fantôme (), film américano-canadien de Jeff Burr diffusé le  ;
 La Ville fantôme (), téléfilm américain de  diffusé le .

Cinéma 

 La Ville fantôme (), cinéma américain de Mack V. Wright sorti le  ;
 La Ville fantôme (), film américain de David Koepp sorti le .

Voir aussi 

 Ville fantôme